Kawki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Kawki, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kawki, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Kawki, un village dans la voïvodie de Silésie
 Kawki, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie